Murray County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Murray County (Georgie) – okres státu Georgie
 Murray County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Murray County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma